Curandero est un groupe de musiques du monde, c'est-à-dire qui allie la musique traditionnelle à une forme de modernité. Ici, il s'agit d'une alliance entre un sitar indien et une guitare traditionnelle flamenco.

Liens externes 
 Curandero en écoute libre

Groupe de world music